Dongchang bezeichnet:

 Dongchang (东昌区), Stadtbezirk von Tonghua in der chinesischen Provinz Jilin
 Dongchang (Shanghai) (东昌区), ehemaliger Stadtbezirk von Shanghai, Volksrepublik China
 Dongchang (Lipu) (东昌镇), Großgemeinde im Kreis Lipu im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Dongchang (Straßenviertel) (东昌街道), Straßenviertel des gleichnamigen Stadtbezirks in der chinesischen Provinz Jilin
 Dongchang (Donghuamen) (东厂社区), Einwohnergemeinschaft des Straßenviertels Donghuamen der chinesischen Hauptstadt Peking